

Patronyme 

 Alfons Mucha (1860-1939), peintre tchèque ;
 Jiří Mucha (1915-1991), écrivain tchèque, fils du précédent ;
 Anna Mucha (née en 1980), actrice polonaise ;
 , plusieurs sportifs slovaques :
 Ján Mucha, footballeur né en 1978,
 Ján Mucha, footballeur né en 1982.
 , joueur de hockey sur glace né en 1984.

Autres 
 un Sepsidae (insecte)
 , journal satirique polonais publié à Varsovie de 1868 à 1952.
Patronyme slovaque
Patronyme tchèque